Открытый чемпионат Катара 2014 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 30 декабря по 5 января.

Первой ракеткой одиночного турнира был Рафаэль Надаль (тогдашняя 1-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Рафаэль Надаль выигрывает 1-й титул в сезоне и 61-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаэль Монфис уступил все свои пять титульных матчей на подобном уровне представителям Испании, в том числе дважды позволив обыграть себя и Надалю (впервые — в 2010-м году в Токио).

Парный разряд

Факты 
 Чешская мононациональная пара выигрывает приз впервые с 2004 года.
 Томаш Бердых выигрывает соревнование основного тура ассоциации впервые с 2008 года, а Ян Гайек — впервые в карьере.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара

 Мировой тур ATP 2014 года

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Катара среди женщин 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Катар
Теннис
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
2014